Sotteville (Manche)
ook:
Sotteville-lès-Rouen, Seine-Maritime 
Sotteville-sous-le-Val, Seine-Maritime  
Sotteville-sur-Mer, Seine-Maritime